Куусіку (Kuusiku) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Куусіку (Kuusiku alevik) — селище у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Куусіку (Kuusiku küla) — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Куусіку  — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Куусіку  — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.